Gundby kan vara:

 Gundby, Raseborg – en by i Raseborg stad, Nyland
 Gundby, Kimito – en by och egendom i Kimito kommun, Västra Finlands län